Snake Eater steht für:

 Snake Eater (Film), einen US-amerikanischen Actionfilm aus dem Jahr 1988
 Snake Eater II – Snake Eater's Revenge, einen US-amerikanischen Actionfilm aus dem Jahr 1989
 Snake Eater III, einen US-amerikanischen Actionfilm aus dem Jahr 1991
 Metal Gear Solid 3: Snake Eater, ein Computerspiel aus dem Jahr 2004